Santiago is de Spaanstalige vorm van Sint Jakobus. De naam wordt vooral gebruikt voor Jakobus de Meerdere, de beschermheilige van Spanje.

Santiago is de samentrekking van Sant Yago, Sint Jakob.
De twee delen van de naam zijn in het Spaans zozeer met elkaar verweven dat men zich niet meer realiseert dat Sant eigenlijk een voorvoegsel is. Dit is vergelijkbaar met onze naam Sinterklaas. Zelfs in Spaanse Bijbelvertalingen wordt Ιακωβος (Jakoobos) dan ook vaak met Santiago vertaald en Santiago is een veel voorkomende voornaam in de Latijnse wereld, terwijl andere apostelen in een letterlijke vertaling kortweg Pedro, Juan of Tomás heten, zonder San of Santo ervoor.

Andere Spaanse vormen: 
Jacobo, volkomen regelmatig want de Latijnse uitgang -us wordt -o in het Spaans.
Jaime, met de m die men ook in James aantreft.
Diego, een vrijwel onherkenbare verbastering van Jakob.

Santiago is de naam van veel steden.

Steden en provincies

Argentinië 
 Santiago del Estero is een stad in het noorden van Argentinië;

Brazilië 
 Santiago (Rio Grande do Sul), een gemeente en stad in de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul;
 Santiago (microregio), een microregio in de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul

Chili 
 Santiago (Chili) is de hoofdstad van Chili;
 Santiago (gemeente)
 Santiago (provincie van Chili) is een provincie in Chili;

Colombia 
 Santiago de Cali (beter bekend als Cali) is een stad in Colombia;
 Santiago (Putumayo), gemeente in departement Putumayo
 Santiago (Norte de Santander), gemeente in departement Norte de Santander
 Santiago de Tolú, gemeente in departement Sucre

Costa Rica 
 Santiago (Costa Rica), een plaats in Costa Rica;

Cuba 
 Santiago de Cuba (stad) is een stad in het oosten van Cuba;
 Santiago de Cuba (provincie) is een provincie in het oosten van Cuba;

Dominicaanse Republiek 
 Santiago de los Caballeros is een stad in de Dominicaanse Republiek;
 Santiago (provincie in de Dominicaanse Republiek) is een provincie in de Dominicaanse Republiek;
 Santiago Rodríguez is een provincie in de Dominicaanse Republiek;

Ecuador 
 Santiago de Guayaquil (beter bekend als "Guayaquil") is de grootste stad van Ecuador;
 Santiago een eiland uit de Galápagoseilanden

Filipijnen 
 Santiago (Agusan del Norte) is een gemeente in de Filipijnse provincie Agusan del Norte;
 Santiago (Ilocos Sur) is een gemeente in de Filipijnse provincie Ilocos Sur;
 Santiago (Isabela) is een stad in de Filipijnse provincie Isabela.

Kaapverdië
 Santiago (eiland), is een van de eilanden van Kaapverdië;

Mexico 
 Santiago de Querétaro (vroeger "Querétaro") is de hoofdstad van de Mexicaanse staat Querétaro de Arteaga;
 Santiago de Tequila is een stadje in de Mexicaanse staat Jalisco;

Panama 
 Santiago de Veraguas is een stad in Panama;
 Santiago (district in Panama) is het district waarin Santiago de Veraguas ligt;

Peru 
 Santiago de Surco is een district van de Peruviaanse hoofdstad Lima;
 Santiago (district in Peru) is een district in de Peruviaanse provincie Cusco
 Santiago (Cusco) is de hoofdplaats van het bovengenoemde district

Portugal 
 Santiago (Alcácer do Sal)
 Santiago (Armamar)
 Santiago (Lissabon)
 Santiago (Seia)
 Santiago (Sesimbra)
 Santiago (Tavira)
 Santiago (Torres Novas)

Spanje 
 Santiago de Compostella is bedevaartplaats en hoofdstad van Galicië in Spanje;
 Comarca de Santiago is een comarca van Galicië in Spanje;

Verenigde Staten
 Santiago (West Virginia) is een gemeentevrij gebied in West Virginia

Andere zaken die de naam Santiago dragen 
 Santiago-eiland, is een van de Galápagos-eilanden;
 Santiago, is een zijrivier van de Amazone;
 Río Grande de Santiago, een rivier in het westen van Mexico;
 Santiagokathedraal, een kathedraal in Bilbao;
 Santiago (band), een Nederlandse popgroep;
 Santiago (geslacht), een geslacht van bij-achtigen.

Historisch gebruik van de naam 
 Santiago was de Spaanse naam voor het eiland Xamayca, het huidige Jamaica.

Personen met de naam Santiago 
 Santiago Arias - Colombiaans voetballer
 Santiago Ramón y Cajal - hersenonderzoeker
 Santiago Calatrava - architect